Por Alois, pode estar à procura de:

Pessoas
 Alois Hitler, pai de Adolf Hitler.
 Alois Alzheimer, neurologista alemão.
 Alois Riegl, historiador da arte.
 Alois Senefelder, ator e dramaturgo.
 Alois I, príncipe soberano de Liechtenstein até 1805.
 Alois II, príncipe soberano de Liechtenstein até 1858.
 O príncipe Alois de Liechtenstein (1869-1955), pai de Franz Josef II.
 O príncipe hereditário Alois de Liechtenstein, filho mais velho e herdeiro de Hans-Adam II.

Outros
 3045 Alois, asteróide.

Desambiguação